La rhotacisation peut désigner en linguistique :
 le rhotacisme d'une consonne, une modification phonétique consistant en sa transformation en un  ;
 l'articulation particulière d'une voyelle rhotique.